Craterobathra är ett släkte av fjärilar. Craterobathra ingår i familjen signalmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Signalmalar
Craterobathra